Hải Vân – przełęcz w Wietnamie
 Hải Vân – tunel w Wietnamie